

Patronyme 

 Hubert Amyot d'Inville (1909-1944), officier de marine français ;
 Jean Amyot d'Inville (1942-), conseiller en communication et directeur de collection.

Autre 
 Amyot d'Inville, un ancien aviso de la Marine nationale française, mis en réserve spéciale en 1999 et vendu à la Turquie en 2000